Лаврово — село в Сонковском районе Тверской области, входит в состав Петровского сельского поселения.

География 
Село находится в 9 км на север от центра поселения села Петровское и в 20 км на северо-восток от районного центра Сонково.

История 
В 1817 году в селе была построена каменная Казанская церковь с 3 престолами, в 1866 году построена каменная Сретенская церковь, метрические книги с 1780 года. 

В конце XIX — начале XX века село являлось центром Лавровской волости Кашинского уезда Тверской губернии.  

С 1929 года село являлось центром Лавровского сельсовета Сонковского района Бежецкого округа Московской области, с 1935 года — в составе Калининской области, с 1994 года — центр Лавровского сельского округа, с 2005 года — в составе Петровского сельского поселения.

В годы советской власти в селе располагалась центральная усадьба колхоза «Борец».

До 2007 года в селе работала Лавровская основная общеобразовательная школа.

Население

Инфраструктура 
В селе имеются дом культуры, фельдшерско-акушерский пункт, отделение почтовой связи.

Достопримечательности 
В селе расположены недействующие Церковь Казанской иконы Божией Матери (1817) и Церковь Сретения Господня (1866).

Примечания 

Населённые пункты Сонковского района